Bertia är ett släkte av svampar. Bertia ingår i familjen Bertiaceae, ordningen Coronophorales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bertia